Морос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 53,5 км². Население — 469 чел. (на 2010 год). Расстояние — 113 км до административного центра провинции.

Покровительницей города считается святая Евлалия Меридская.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы